Als Membrangleichung werden folgende Gleichungen bezeichnet:
 eine zweidimensionale Wellengleichung, siehe Membrangleichung (Dynamik)
 eine Gleichung zur Beschreibung einer statischen Membran, siehe Membrangleichung (Statik)